Список состоит из летательных аппаратов — комплексов ДРЛО, как состоящих на вооружении ВВС различных стран, так и выведенных из эксплуатации.

Литература 
Edwin Armistead AWACS and Hawkeyes: The Complete History of Airborne Early Warning Aircraft. Zenith Press. 2002. ISBN 978-0760311400.

Авиационные РЛС ДРЛО